

Patronyme
 Felipe Poey, un zoologiste cubain

Toponyme
 Poey-de-Lescar, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Poey-d'Oloron, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme